McColgan ist der Familienname folgender Personen:

 Eilish McColgan (* 1990), britische Leichtathletin
 Liz McColgan (* 1964), britische Leichtathletin
 Mike McColgan, US-amerikanischer Musiker